Platanias kan syfta på:

Grekland 

 Plataniás (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dimos Platanias, kommun, Kreta, Nomós Chaniás, 
 Plataniás (ort i Grekland, Kreta), Nomós Chaniás,